Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung von (Ost-)Berlin vom 6. Mai 1990. Die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung war am 28. Mai 1990, die letzte Sitzung fand am 20. Dezember 1990 statt. Siehe hier auch Magistrat Schwierzina.

Präsidium der Stadtverordnetenversammlung 
 Vorsteherin, später Präsidentin: Christine Bergmann (SPD)
 Stellvertreter der Vorsteherin, später Stellvertreter der Präsidentin: Elke Herer (PDS), Eberhard Engler (CDU/DA) und Reiner Süß (SPD)

Fraktionen 
 SPD: Knut Herbst (Vorsitzender), Helmut Fechner (Parl. Geschäftsführer)
 PDS: Peter-Rudolf Zotl (Vorsitzender)
 CDU/DA: Roland Jacob (Vorsitzender)
 Bündnis 90/Grüne Liste/UFV: Ingrid Köppe (Vorsitzende)
 FDP-Die Liberalen/DSU: Klaus Röhl (Vorsitzender)

Mitglieder

Literatur 
 Werner Breunig, Andreas Herbst (Hrsg.): Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963–1995 und Stadtverordneten 1990/1991 (= Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin. Band 19). Landesarchiv Berlin, Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0.

Einzelnachweise 

Politikgeschichte (Berlin)
Politik 1990
Ostberlin